

Accezioni comuni
 Foce – punto dove un fiume sfocia in un'altra massa acquatica; può essere a delta o a estuario

Geografia

Francia
 Foce – comune della Corsica meridionale

Italia
 Foce – frazione di Amelia in provincia di Terni
 Foce – frazione di Montemonaco in provincia di Ascoli
 Foce – quartiere di Genova
 Foce – quartiere di La Spezia
 Foce Varano – l'unica frazione di Ischitella in provincia di Foggia

Altro
 Foce – voce corrispondente a "valico" o "passo"